As It Happened é um filme norte-americano de 1915, do gênero drama, produzido pela Biograph Company e distribuído por General Film Company.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa da década de 1910
Filmes mudos
Filmes em preto e branco